«Она — монстр» () — серия комиксов в жанре эпического фэнтези, которую с 2015 года издаёт компания Image Comics.

Синопсис 
Действие происходит в матриархальном мире, вдохновлённом Азией начала XX века. Майка-полуволк — девочка-подросток, которая имеет таинственную психическую связь с могущественным монстром.

Коллекционные издания

Отзывы 
На сайте Comic Book Roundup по состоянию на март 2022 года серия имеет оценку 9 из 10 на основе 201 рецензии. Мэрикейт Джаспер из Comic Book Resources, обозревая дебют, выделяла «уникальную эстетику» и «многообещающий конфликт». Мэтью Фэй из PopMatters дал первому выпуску 7 баллов из 10 и посчитал, что сценарий проседает в экспозиции. Дэвид Пепос поставил дебюту оценку 6 из 10 и похвалил дизайн монстров. В статье The A.V. Club Такеда получила похвалу от журналиста. Эван Нарсисс из Kotaku назвал Monstress «великолепным комиксом о расизме, войне и рабстве». Андрей Станкевич из «Канобу» отмечал, что «рисунок — это бесспорно самое главное достоинство комикса». Дмитрий Злотницкий из «Мира фантастики» дал комиксу 9 баллов из 10 и похвалил «великолепный рисунок, проработанный мир и увлекательный сюжет», однако посетовал на практическое отсутствие мужских персонажей.

Награды и номинации

Примечания 

Комиксы 2015 года
Издания Image Comics
Феминистские комиксы
Тёмное фэнтези